Galeana kan syfta på:

 Galeana (djur), ett släkte fjärilar

Geografi

Mexiko 

 General Hermenegildo Galeana, ort, Durango, El Oro, 
 Hermenegildo Galeana, Chihuahua, 
 Galeana, Nuevo León, 
 Galeana kommun, Chihuahua, 
 Galeana kommun, Nuevo León, 
 Galeana, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar